Епифаний (Тихорский); (ум. 1731, Белгород) — епископ Русской православной церкви, епископ Белгородский и Обоянский.
 Тихорский, Фома Трофимович (1713—1814) — медик.